PKD2L2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 624 амінокислот, а молекулярна маса — 73 790.

Кодований геном білок за функцією належить до іонних каналів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт іонів, транспорт, альтернативний сплайсинг, поліморфізм. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки